Башкорт тавышы, Башкорт тауышы или Башкорт тавыши (ст. тат. شقرد توش) — общественно-политическая газета, издаваемая в 1918 году в городе Оренбурге на старотатарском и русском языках один раз в неделю в городе Оренбурге в типографии «Новое время».   Учреждена Оренбургским военным отделом Башкирского правительства в июле 1918 года. Редактор Х. Г. Габитов.

В газете, как официальном органе власти, главное место было отведено ознакомлению населения автономной Башкирии с работами центрального правительства, распространению и разъяснению его распоряжений. Газета, так же освещала события Гражданской войны, издавала приказы и распоряжения Башкирского правительства, Башкирского военного совета, антибольшевистские статьи.

20 августа 1918 года было принято решение объединить газеты «Башкорт» и «Башкорт тавыши» и издать новую газету «Башкорт хөкүмәтенең теле» ().

Примечания

Ссылки 
 Военная история башкир: энцикл./ [Науч.-ред. коллегия: А. З. Асфандияров (гл. ред.) и др.]. — Уфа: Башк. энцикл., 2013. — 431 с.: ил., карты, ноты; 27 см. — Библиогр.: С. 419—423. — Указ. имен. и ст.: С. 389—418, 424—428. — 2000 экз. — ISBN 978-5-88185-076-0 (в пер.)
 

Газеты Оренбурга
Газеты на старотатарском языке